Komai est un nom de famille japonais. Il peut faire référence à:
 Tetsu Komai (1894-1970), un acteur japonais
 Tetsuro Komai (1920-1976), un peintre graveur et illustrateur japonais
 Tomoyuki Komai, un carcinologiste japonais
 Yoshiaki Komai (né en 1992), un footballeur japonais

Patronyme japonais